

Film 
 Blade Runner (franchise), de filmfranchise gebaseerd op het boek van Philip K. Dick
 Blade Runner (film), een film uit 1982 van Ridley Scott
 Blade Runner 2049, het vervolg uit 2017 van Denis Villeneuve

Muziek 
 Blade Runner (album), de soundtrack van de film uit 1982, gecomponeerd door Vangelis
 Blade Runner 2049 (album), de soundtrack van de film uit 2017, gecomponeerd door Hans Zimmer

Literatuur 
 De elektrische nachtmerrie, een boek van Philip K. Dick (waarop de Blade Runner films zijn gebaseerd)

Computerspellen 
 Blade Runner (computerspel uit 1985), een shoot-'em up-spel van CRL Group
 Blade Runner (computerspel uit 1997), een avonturenspel van Westwood Studios

Sport 
 Oscar Pistorius, een Zuid-Afrikaans hardloper met de bijnaam Blade Runner